Een verkeersweg:
 N984 (België)
 N984 (Nederland), zie Provinciale weg 984

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing